Prinzessin Ashi Kesang Choden Wangchuck (geb. 23. Januar 1982) ist ein Mitglied der königlichen Familie von Bhutan. Sie ist eine Tochter des vierten Druk Gyalpo (König von Bhutan) Jigme Singye Wangchuck und der Königinmutter Ashi Tshering Pem Wangchuck, einer der vier Frauen des früheren Königs. Sie ist eine Halbschwester des gegenwärtigen Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. 

Kezang Choden Wangchuck ist die königliche Schirmherrin des Gross National Happiness Center.

Leben 
Kezang Choden Wangchuck erhielt ihre Schulbildung an der Lungtenzampa Middle Secondary School und der Yangchenphug High School in Thimphu und ging später an die Dana Hall School in Wellesley, Massachusetts, Vereinigte Staaten. Sie graduierte an der Stanford University.

Sie heiratete am 11. November 2008 Dasho Palden Yoser Thinley im Dechencholing-Palast. Dieser Tag ist der 13. Tag des neunten Monats im Bhutanesischen Kalender. Ihr Ehemann hat an der Mahidol-Universität in Thailand studiert. Er ist ein Sohn von Dasho Jigme Yoser Thinley, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Bhutan, und dessen Frau Aum Rinsy Dem (gest. 28. November 2018). Die Hochzeitszeremonie, wurde vom Je Khenpo durchgeführt. Der ehemalige König, der 4. Druk Gyalpo, die gleichnamige Königin-Großmutter Kesang Choden, die Königinmüttern und andere Mitglieder der königlichen Familie, Kabinettministern und hohe Militärs wohnten der Zeremonie bei.

Das Paar hat drei Kinder:
 Dasho Jamgyal Singye Wangchuck.
 Dasho Ugyen Junay Wangchuck.
 Ashi Tshering Tshoyang Wangchuck (geb. Januar 2019).

Ahnentafel

Einzelnachweise 

Bhutaner
Person (Bhutan)
Geboren 1982
Frau